Sissel ist ein skandinavischer weiblicher Vorname.

Etymologie 
Sissel: schwedische Koseform zu Cäcilie (lateinisch). 
Bedeutung: geht auf den altrömischen Geschlechternamen der Caecilier zurück.

Namensträgerinnen 

 Sissel Grottenberg (* 1956), norwegische Langstreckenläuferin
 Sissel Kyrkjebø (* 1969), norwegische Sängerin
 Sissel Lægreid (* 1952), norwegische Literaturwissenschaftlerin
 Sissel Linderoth (* 1974), norwegische Badmintonspielerin
 Sissel Rønbeck (* 1950), norwegische Politikerin
 Sissel Tolaas (* 1961), norwegische Künstlerin und Hochschullehrerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Dänischer Personenname
Norwegischer Personenname
Schwedischer Personenname